Фрунзенец:
 «Фрунзенец» — название ряда футбольных клубов:
 «Фрунзенец-Лига-99» Сумы, Украина.
 «Фрунзенец» — прежнее название  футбольного клуба «Динамо» Саки, Украина
 «Фрунзенец» (или «Фрунзовец») — подводная лодка.